Elvidge ist der Familienname folgender Personen:

 Ford Quint Elvidge (1892–1980), US-amerikanischer Politiker
 June Elvidge (1893–1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Ron Elvidge (1923–2019), neuseeländischer Rugbyspieler